Brunnenbuberl oder Brunnen-Buberl steht für

 eine Brunnenfigur eines Brunnens am Karlstor in der Münchner Altstadt, siehe Brunnenbuberl (Münchner Altstadt) 
 eine Brunnenfigur eines Brunnens am Walchenseeplatz im Münchener Stadtteil Obergiesing, siehe Brunnenbuberl (Obergiesing)
 eine Brunnenfigur des Fischbrunnens im Münchener Stadtteil Pasing, siehe Fischbrunnen (Pasing)